Bailleul (Hainaut), antic municipi belga, fusionat amb Estaimpuis
 Bailleul (Nord), municipi francès, situat a la regió de Nord – Pas-de-Calais, al departament de Nord – Pas-de-Calais.
 Bailleul (Orne), municipi francès, situat al departament de l'Orne i a la regió de Baixa Normandia.
 Bailleul (Somme), municipi francès, situat al departament del Somme i a la regió de Picardia.
 Bailleul-Neuville, municipi francès, situat al departament del Sena Marítim i a la regió d'Alta Normandia.
 Le Bailleul municipi francès, situat al departament del Sarthe i a la regió de País del Loira.
 Bailleul-aux-Cornailles, municipi francès, situat al departament del Pas-de-Calais i a la regió de Nord – Pas-de-Calais.
 Bailleul-la-Vallée, municipi francès, situat al departament de l'Eure i a la regió d'Alta Normandia.
 Bailleul-le-Soc, municipi francès, situat al departament de l'Oise i a la regió de Picardia.
 Bailleul-lès-Pernes municipi francès, situat al departament del Pas-de-Calais i a la regió de Nord – Pas-de-Calais.
 Bailleul-Sir-Berthoult, municipi francès, situat al departament del Pas-de-Calais i a la regió de Nord – Pas-de-Calais.
 Bailleul-sur-Thérain municipi francès, situat al departament de l'Oise i a la regió de Picardia.

 Cantó de Bailleul-Sud-Oest, divisió administrativa francesa situat al departament de Nord a la regió de Nord-Pas de Calais.
 Cantó de Bailleul-Nord-Est, divisió administrativa francesa situat al departament de Nord a la regió de Nord-Pas de Calais.